Шуљам је насеље у општини Сремска Митровица, у Сремском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 630 становника.

Историја 
Место је 1885. године било у саставу Ердевичког изборног среза са своје 703 душе.

Црква 
Црква у селу, посвећена Светом Николи, једнобродне основе, подигнута је 1769. године, док је звоник саграђен касније. Резбарске радове је урадио непознати аутор, док је, према запису испод престоне иконе, сликарске извео Николај Петровић, 1778. године.

У околини се некада налазио Манастир Шуљам.

Демографија 
У насељу Шуљам живи 589 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,4 година (38,0 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 248 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а током 90-их година 20. века у Шуљму се населило доста избеглих лица из Хрватске и Босне и Херцеговине.

Године 1734, село је имало 40 домова, а према попису из 1737. године имало је 34 породичних старешина. Подаци из 1793. годне наводе да је у Шуљму било 93 куће са 513 становника, а 1810. године 99 кућа и 550 становника.

Знаменитости 
 Српска православна црква Светог Николе — непокретно културно добро од великог значаја.
 Драмски писац Синиша Ковачевић је рођен у овом селу.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Сремска Митровица
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији